Agallis bezeichnet

 eine Gattung der Kreuzblütengewächse, siehe Agallis (Kreuzblütengewächs)
 Agallis von Kerkyra, eine griechische Philosophin des 2./3. Jahrhunderts v. u. Z.